

Anni 
 2002 – (MMII in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo
 2002 a.C.

Matematica 
 2002 (numero) – numero naturale

Cinema 
 2002 – film del 2001 diretto da Wilson Yip

Musica 
 2002 – gruppo musicale statunitense
 2002 – album dei Tha Dogg Pound del 2001
 2002 – album di Gary del 2015
 2002 – singolo di Anne-Marie del 2018

Astronomia 
 2002 Euler – asteroide della fascia principale del sistema solare.